Księżniczka mononoke – anime (japoński film animowany) z 1997 roku,
 yōkai – klasa stworzeń w japońskiej mitologii,
 Mononoke – serial anime z 2007 roku będący spin-offem historii opowiedzianej w anime Ayakashi z 2006 roku.